Жаворонков — русская фамилия; женская форма Жаворонкова. В варианте семинарских фамилий переводилась на латынь как , Алаудин, Алудин и на греческий как Коридалин.

Известные носители 
 Жаворонков, Александр Александрович (род. 1979) — российский учёный-биотехнолог.
 Жаворонков, Аркадий Фёдорович (1920—1979) — советский волейболист.
 
 Жаворонков, Владимир (род. 1976) — латвийский футболист.
 Жаворонков, Владимир Дмитриевич (род. 1942) — советский российский учёный и педагог.
 Жаворонков, Георгий Яковлевич (1905—1966) — художник-иконописец.
 Жаворонков, Иван Степанович (1920—1962) — полный кавалер ордена Славы.
 Жаворонков, Николай Михайлович (1907—1990) — советский учёный в области неорганической химии и химической технологии.
 Жаворонков, Семён Фёдорович (1899—1967) — крупный русский советский военачальник, маршал авиации.
 Жаворонков, Сергей Владимирович (род. 1977) — российский политический деятель, экономист.
 Жаворонков, Юрий Пeтpoвич (1949—2020) — советский футболист.

Жаворонкова 
 Жаворонкова, Лидия Фёдоровна (Майорова; 1927—2008) — художник-гравёр «Гознака».

См. также 
 V легион Жаворонков — римский легион, сформированный Юлием Цезарем в 52 году до н. э.
 Усадьба жаворонков — исторический роман Антонии Арслан.